Catalunya: President de la Generalitat de Catalunya
 País Valencià: President de la Generalitat Valenciana